Augerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Augerville (Connecticut)
 Augerville (Illinois)

in Frankreich:
 Augerville-la-Rivière